Öngyulladás, éghető szerves vagy szervetlen anyagok spontán meggyulladása
Öngyulladás, spontán emberi öngyulladás, állítólagos jelenség, amelynek során valakinek a teste bármilyen látható ok nélkül meggyullad
Öngyulladás, Spontaneous Combustion, a South Park című animációs sorozat 33. része (a 3. évad 2. epizódja).